

Televisione 
 Disney XD – emittente televisiva per bambini e ragazzi internazionale, trasmessa in diverse versioni nel mondo.
 Disney XD – è la versione originale statunitense
 Disney XD – è la versione polacca 
 Disney XD – è la versione nederlandese
 Disney XD – è stata la versione italiana 
 Disney XD – è la versione canadese 
 Disney XD – è stata la versione israeliana 
 Disney XD – è stata la versione australiana e neozelandese 
 Disney XD – è stata la versione indiana 
 Disney XD – è stata la versione greca 
 Disney XD – è stata la versione tedesca 
 Disney XD – è stata la versione francese 
 Disney XD – è stata la versione spagnola 
 Disney XD – è stata la versione britannico/irlandese
 Disney XD – è stata la versione per il sud-est asiatico 
 Disney XD – è stata la versione giapponese 
 Disney XD – è stata la versione scandinava 
 Disney XD – è stata la versione latino-americana